Francja:
 Le Grand-Abergement – miejscowość
 Le Grand-Bornand – gmina
 Le Grand-Bourg – gmina
 Le Grand-Celland – gmina
 Le Grand-Lucé – gmina
 Le Grand-Madieu – gmina
 Le Grand-Pressigny – gmina
 Le Grand-Quevilly – gmina
 Le Grand-Serre – gmina
 Le Grand-Village-Plage – gmina

Stany Zjednoczone
 Le Grand – jednostka osadnicza w stanie Kalifornia, w hrabstwie Merced
 Le Grand – miasto w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall
 Le Grand (ang. Le Grand Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Marshall

Szwajcaria:
 Le Grand-Saconnex – miasto w kantonie Genewa

Osoby:
 Fedde le Grand – niderlandzki producent muzyczny
 François Couperin Le Grand – francuski kompozytor

Inne:
 Le Grand Rex – kino w Paryżu
 Le Grand Robert – słownik języka francuskiego
 Le grand soir – singiel Nuno Resende'a

Zobacz też:
 Achiet-le-Grand
 Anizy-le-Grand
 Berneval-le-Grand
 Billy-le-Grand
 Broussy-le-Grand
 Bussy-le-Grand
 Cormot-le-Grand
 Crèvecœur-le-Grand
 Crosey-le-Grand
 Essigny-le-Grand
 Fresnoy-le-Grand
 Frohen-le-Grand
 Gare de Sennecey-le-Grand
 Grand
 Heuilley-le-Grand
 Hyencourt-le-Grand
 Jumilhac-le-Grand
 Liffol-le-Grand
 Malay-le-Grand
 Méligny-le-Grand
 Mercey-le-Grand
 Mourmelon-le-Grand
 Nançois-le-Grand
 Nant-le-Grand
 Noisy-le-Grand
 Percey-le-Grand
 Plélan-le-Grand
 Rouy-le-Grand 
 Sacy-le-Grand
 Saint-Basile-le-Grand
 Saint-Coutant-le-Grand
 Saint-Hilaire-le-Grand
 Saint-Méen-le-Grand
 Saint-Vigor-le-Grand
 Sancey-le-Grand
 Sennecey-le-Grand
 Seraucourt-le-Grand
 Torcy-le-Grand
 Varennes-le-Grand
 Vavray-le-Grand
 Vert-le-Grand
 Virey-le-Grand
 Virieu-le-Grand
 Wargnies-le-Grand